Der Begriff Trajansbogen bezeichnet folgende antiken Bauwerke:

 Trajansbogen (Ancona)
 Trajansbogen von Benevent
 Trajansbogen (Mactaris)
 Trajansbogen (Timgad)

Bögen, die mit dem Namen des Kaisers Trajan verbunden wurden:
 Bogen von Canosa in Canosa di Puglia, Italien